Лащенков Анатолій Олександрович — старший солдат Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Лащенков Павло Миколайович (1865, Харків — 1925, Томськ) — лікар-гігієніст, бактеріолог.
 Лащенков Сергій Миколайович (1980, Здолбунів) — український і молдовський футболіст, виступав за Збірну Молдови з футболу.

Примітки